Lily LaBeau (20 de janeiro de 1991) é uma atriz pornográfica americana.

Vida 
Lily LaBeau descende de irlandeses e panamenhos. Nasceu em Seattle e mudou-se para Nova Iorque com 17 anos, onde começou a ser modelo não pornográfica, usando o nome "Lily Luvs". Poucos meses depois, em outubro de 2009 resolveu iniciar sua carreira na pornografia fazendo um filme para a Reality Kings. Ela também aparece em vários filmes adultos japoneses.

No Mainstream ela aparece em um videoclipe de "Before Midnight" da banda Yolanda Be Cool, além de aparecer no filme de drama "Starlet".

Prêmios e indicações

 2010: CAVR Award (venceu) – Next Star of Year
 2011: XBIZ Award (indicada) – New Starlet of the Year
 2011: XRCO Award (indicada) – Best New Starlet
 2012: XBIZ Award (indicada) – Female Performer of the Year
 2012: XBIZ Award (indicada) – Supporting Acting Performance of the Year, Female - Taxi Driver: A Pleasure Dynasty Parody
 2012: AVN Award (indicada) – Best Actress - The Incredible Hulk XXX: A Porn Parody
 2012: AVN Award (indicada) – Female Performer of the Year
 2012: AVN Award (indicada) – Most Outrageous Sex Scene - The Incredible Hulk XXX: A Porn Parody
 2012: AVN Award (indicada) – Best Supporting Actress - Pervert
 2012: AVN Award (indicada) – Best Boy/Girl Sex Scene - Pervert
 2012: AVN Award (indicada) – Best Girl/Girl Sex Scene - Prison Girls
 2013: AVN Award (indicada) – Best Actress of the Year – Wasteland
 2013: AVN Award (indicada) – Female Performer of the Year
 2013: XBIZ Awards (indicada) – Female Performer of the Year
 2013: XBIZ Award (indicada) – Female Performer of the Year
 2013: XBIZ Award (venceu) – Best Actress (Feature Movie) – Wasteland
 2013: XBIZ Award (indicada) – Best Actress of the Year (Parody) – This Ain't Nurse Jackie XXX
 2013: XBIZ Award (venceu) – Best Scene (Feature Movie) – Wasteland
 2013: XRCO Award (indicada) – Best Actress of the Year – Wasteland

Ligações externas
 
 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos